GAC és una sigla o acrònim que pot representar diverses entitats i altres conceptes:

Conceptes

 GAC (gimnàstica) - una modalitat de gimnàstica

Entitats i premis
 Associació del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya (GAC)
 Premis CAG, per artistes i galeristes
 Guionistes Associats de Catalunya (GAC)
 Premis GAC, per guionistes

Empreses

 Grupo Alimentario Citrus, una empresa basada a Riba-roja de Túria
 Grupo de Asesoramiento y Consulting, a Barcelona
 GAC3000, empresa a Barcelona i Madrid
 GAC Worldwide, empresa multinacional sueco-dubaiesa.
 etc.